Doe Run Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Doe Run Creek (St. Francis River), Zufluss zum St. Francis River, St. Francois County, Missouri
 Doe Run Creek (Webb Creek), Zufluss zum Webb Creek, Reynolds County, Missouri
 Doe Run Creek (Kenton County), Gewässer im Kenton County, Kentucky 
 Doe Run Creek (Meade County), Gewässer im Meade County, Kentucky